Fartulum är ett släkte av snäckor. Fartulum ingår i familjen Caecidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Fartulum